Ремашта — топонимы в Белорецком районе Башкортостана

 Ремашта (приток Большого Инзера)
 Ремашта (деревня)

Примечания 

 http://сайт.газета-рб.рф:16080/?param1=16369&tab=3